

Lieux 

 Ondo, ville principale de l'État d'Ondo, au Nigéria ;
 Ondo, État du sud-ouest du Nigéria ;
 Ondo Est, zone de gouvernement local de l'État d'Ondo au Nigeria ;
 Ondo Ouest, zone de gouvernement local de l'État d'Ondo au Nigeria.

Personnalités 

 Benjamin Zé Ondo (né en 1987), footballeur gabonais ;
 Daniel Ona Ondo (né en 1945), homme politique gabonais, ancien Premier ministre ;
 Estelle Ondo, femme politique gabonaise, ministre en 2016 ;
 Gilles Mbang Ondo (né en 1985), footballeur gabonais ;
 Jocksy Ondo-Louemba (né en 1985), journaliste et écrivain gabonais ;
 Pastor Micha Ondo Bile (né en 1952), homme politique équatoguinéen ;
 Ruth Jennifer Ondo Mouchita (née en 1992), reine de beauté gabonaise.

Musique 
 Ondō, type de musique folklorique japonaise.